Adak (Alaska), een plaats in de Amerikaanse staat Alaska op het eiland Adak Island
 Adak Island, een eiland dat deel uitmaakt van de eilandengroep Aleoeten in de Amerikaanse staat Alaska
 Adak (Malå), een plaats in de gemeente Malå in het landschap Lapland en de provincie Västerbottens län in Zweden